Mordkommission – serie televisiva tedesca trasmessa dal 1973 al 1975
Ultima analisi: omicidio (Mordkommission) – serie televisiva tedesca trasmessa dal 1998 al 2000
Mordkommission Istanbul – serie televisiva di lungometraggi tedesca trasmessa dal 2008